Космея дваждыперистая, или Космея дважды-перистая () — типовой вид цветковых растений рода Космея семейства .

Описание 

Растение достигает высоты до 150 см. Стебель прямой густоветвистый, листья ажурные, дважды перисто-рассечённые на нитевидные доли.

Соцветия — многоцветковые корзинки на длинных голых цветоносах, одиночные или собраны в рыхлые, щитковидные метёлки. Соцветия космеи крупные, диаметром до 7—10 см, с бесплодными язычковыми и обоеполыми трубчатыми цветками. Основная окраска язычковых цветков белая, розовая и красная.

Распространение 
Космея дваждыперистая происходит из южных районов Северной Америки. Распространилась по всему миру, включая Россию, как декоративное садовое растение.

Классификация

Таксономия 
, 1791, Icones et Descriptiones Plantarum

Вид Космея дваждыперистая относится к роду  семейства  порядка . Кладограмма в соответствии с Системой APG IV:

Инфравидовые таксоны 
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)
 (в статусе непроверенного по состоянию на декабрь 2022 г.)

Синонимы

Примечания 

Кореопсисовые
Клумбовые растения
Флора Северной Америки